Signalering kan syfta på:

 Signalering – att man sänder signaler
 Militär signalering
 Cellsignalering – de processer då celler känner av sin omgivning samt signalerar till andra celler

Se även
 Signal